Пекоріно — сорт твердого сиру.
 Пекоріно — сорт білого винограду.